Gotthard-Tunnel bezeichnet:

 den 1882 eröffneten Gotthard-Scheiteltunnel für Eisenbahnen, siehe Gotthardtunnel.
 den 2016 eröffneten Gotthard-Basistunnel für Eisenbahnen.
 den für Autos passierbaren Gotthard-Strassentunnel.